Спи́сок игроко́в ФК «Махачкала́» — полный перечень футболистов, выступавших за футбольный клуб «Махачкала». В список включены 44 игрока, каждый из которых выходил на поле в составе команды хотя бы один раз, хотя бы на одну секунду в официальных матчах — Первенстве ПФЛ и Кубке России.

Список футболистов 
{| class="standard sortable collapsible"
!rowspan="2" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>Игрок
!rowspan="2" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>Датарождения
!rowspan="2" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>
!rowspan="2" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>
!colspan="4" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>
!colspan="4" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>
!colspan="4" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>Всего
|-
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
|-
|style="text-align:left;"| Рамазан Абдурагимов||<center>10 января 1998||<center>ПЗ||2019—2021||<center>16||<center>0||<center>3||<center>0||<center>32||<center>6||<center>6||<center>0||<center>48||<center>6||<center>9||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Камиль Агаларов ||<center>11 июня 1988||<center>||||<center>19||<center>0||<center>5||<center>0||<center>24||<center>1||<center>9||<center>1||<center>43||<center>1||<center>14||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Расул Гитинов ||<center>14 августа 1989||<center>Защ||2019—2021||<center>20||<center>2||<center>2||<center>0||<center>22||<center>1||<center>4||<center>0||<center>42||<center>3||<center>6||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Исрапил Абдулаев||<center>20 июня 1997||<center>Защ/ПЗ||2019—2021||<center>12||<center>1||<center>2||<center>0||<center>24||<center>1||<center>2||<center>1||<center>36||<center>2||<center>4||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Мариз Саидов||<center>8 февраля 1995||<center>Защ||2019—2021||<center>9||<center>1||<center>3||<center>0||<center>24||<center>0||<center>10||<center>0||<center>33||<center>1||<center>13||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Хаджимурад Гаджиев||<center>16 мая 1999||<center>Вр||2019—2021||<center>13||<center>||<center>0||<center>0||<center>19||<center>||<center>3||<center>0||<center>32||<center>||<center>3||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Залимхан Юсупов||<center>27 января 1998||<center>ПЗ||2020—2021||<center>1||<center>0||<center>1||<center>0||<center>29||<center>3||<center>13||<center>0||<center>30||<center>3||<center>14||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Карим Гираев[en] ||<center>14 июня 1997||<center>ПЗ/Нап||2019—2020||<center>14||<center>3||<center>0||<center>0||<center>16||<center>||<center>4||<center>0||<center>30||<center>||<center>4||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Рустам Исаев||<center>2 июня 1998||<center>Защ||2019—2020||<center>20||<center>3||<center>1||<center>0||<center>8||<center>0||<center>0||<center>0||<center>28||<center>3||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Тагир Мусалов[en]||<center>9 февраля 1994||<center>Нап||2019—2020||<center>19||<center>3||<center>0||<center>0||<center>9||<center>0||<center>0||<center>0||<center>28||<center>3||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Магомед Абакаров||<center>9 октября 2000||<center>Нап||2020—2021||<center>1||<center>1||<center>0||<center>0||<center>27||<center>7||<center>5||<center>0||<center>28||<center>8||<center>5||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Рустам Халимбеков[en] ||<center>11 июля 1996||<center>Защ||2020—2021||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0||<center>26||<center>||<center>4||<center>1||<center>27||<center>||<center>4||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Камиль Ибрагимов ||<center>27 марта 1997||<center>Защ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>25||<center>0||<center>8||<center>2||<center>25||<center>0||<center>8||<center>2
|-
|style="text-align:left;"| Ярахмед Махмудов||<center>21 ноября 1999||<center>Защ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>25||<center>3||<center>4||<center>0||<center>25||<center>3||<center>4||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Анвар Газимагомедов ||<center>11 мая 1988||<center>ПЗ||2019—2020||<center>19||<center>||<center>5||<center>0||<center>4||<center>0||<center>2||<center>0||<center>23||<center>||<center>7||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Амирхан Темуков||<center>17 ноября 1998||<center>ПЗ||2019—2020||<center>17||<center>||<center>5||<center>1||<center>5||<center>1||<center>0||<center>1||<center>22||<center>||<center>5||<center>2
|-
|style="text-align:left;"| Магомед  Ибрагимов||<center>8 февраля 2001||<center>Защ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>22||<center>1||<center>1||<center>0||<center>22||<center>1||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Шамиль Исаев||<center>8 марта 2003||<center>ПЗ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>21||<center>3||<center>2||<center>0||<center>21||<center>3||<center>2||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Ислам Яхьяев||<center>9 февраля 2003||<center>ПЗ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>21||<center>1||<center>1||<center>0||<center>21||<center>1||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Микаил Зайцев||<center>21 мая 1990||<center>Защ||2019—2020||<center>19||<center>0||<center>2||<center>1||colspan="4"|<center>⸻||<center>19||<center>0||<center>2||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Хазбулат Хамхоев[en]||<center>16 ноября 1993||<center>Вр||<center>2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>17||<center>||<center>1||<center>0||<center>17||<center>||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Арсен Исалдибиров||<center>19 ноября 1996||<center>Защ||2019—2020||<center>17||<center>0||<center>1||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>17||<center>0||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Абакар Гаджиев||<center>31 декабря 2003||<center>ПЗ||<center>2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>16||<center>7||<center>6||<center>0||<center>16||<center>7||<center>6||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Ахмедпаша Галбацдибиров||<center>5 сентября 1999||<center>Защ||<center>2019||<center>13||<center>0||<center>3||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>13||<center>0||<center>3||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Джамалутдин Джабраилов||<center>8 июня 2001||<center>ПЗ||<center>2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>13||<center>2||<center>0||<center>0||<center>13||<center>2||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Гамид Шахбанов||<center>26 августа 1996||<center>ПЗ||2019—2020||<center>12||<center>0||<center>1||<center>1||colspan="4"|<center>⸻||<center>12||<center>0||<center>1||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Дмитрий Мироненко||<center>16 февраля 1999||<center>Защ||<center>2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>11||<center>0||<center>1||<center>0||<center>11||<center>0||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Амин Сулебанов||<center>26 января 2001||<center>Защ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>11||<center>1||<center>1||<center>0||<center>11||<center>1||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Магомед  Ибрагимов||<center>2 января 2001||<center>Нап||<center>2020||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0||<center>10||<center>0||<center>1||<center>0||<center>11||<center>0||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Исмаил Корголоев[en]||<center>15 марта 1994||<center>ПЗ||<center>2019||<center>10||<center>0||<center>1||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>10||<center>0||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Левон Мортоглян||<center>27 января 2001||<center>ПЗ||<center>2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>9||<center>0||<center>1||<center>0||<center>9||<center>0||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Магомед Насибов||<center>25 июля 2004||<center>Нап||<center>2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>9||<center>1||<center>1||<center>0||<center>9||<center>1||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Вадим Аверкиев||<center>1 июня 1997||<center>Вр||<center>2019||<center>8||<center>||<center>2||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>8||<center>||<center>2||<center>0
|-
|style="text-align:left;"|||<center>8 марта 1996||<center>ПЗ||<center>2019||<center>8||<center>0||<center>3||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>8||<center>0||<center>3||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Гаджимурад Абдуллаев||<center>7 мая 2001||<center>Нап||<center>2019||<center>6||<center>0||<center>0||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>6||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Багаутдин Касумов||<center>16 апреля 1996||<center>Нап||<center>2019||<center>6||<center>0||<center>1||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>6||<center>0||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Вадим Хугаев||<center>25 августа 1997||<center>Защ||<center>2020||colspan="4"|<center>⸻||<center>4||<center>0||<center>0||<center>0||<center>4||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Ислам Абакаров||<center>14 декабря 1998||<center>ПЗ||<center>2020||colspan="4"|<center>⸻||<center>2||<center>0||<center>0||<center>1||<center>2||<center>0||<center>0||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Никита Головятенко||<center>30 января 1999||<center>Вр||<center>2019||<center>2||<center>−1||<center>1||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>2||<center>−1||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Заур Агаларов||<center>10 августа 1995||<center>Защ||<center>2019||<center>2||<center>0||<center>0||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>2||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Магомед Гамидов||<center>||<center>ПЗ||<center>2019||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Джамболат Болатов||<center>14 июня 1997||<center>Защ||<center>2019||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Зайнудин Зайнудинов||<center>21 июля 2004||<center>Вр||<center>2020||colspan="4"|<center>⸻||<center>1||<center>||<center>0||<center>0||<center>1||<center>||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Рамазан Магомедов||<center>29 декабря 1997||<center>ПЗ||<center>2020||colspan="4"|<center>⸻||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0
|}

Примечания 

Махачкала